Alfredo Di Stéfano (1926-2014), un footballeur argentin
 Andrea Di Stefano (1972-), un acteur et réalisateur italien
 Felice Di Stefano (1915-1994), compositeur italien
 Giovanni di Stefano (1444-vers 1511), un sculpteur et peintre italien
 Giuseppe Di Stefano (1921-2008), un chanteur d'opéra italien
 Manlio Di Stefano (1981-), un homme politique italien
 Paolo Di Stefano (1956-), un écrivain italien
  (1969-), un compositeur italien
 Sandro Di Stefano, un acteur

Pseudonyme 

 Alfredo di Stefano (1936-2019), un nom d'emprunt de Stefano Delle Chiaie

Patronyme italien
Patronyme hispanique